Jacek Zembrzuski – reżyser teatralny, dramatopisarz, scenograf
 Kazimierz Zembrzuski – inżynier mechanik, konstruktor, profesor
 Konrad Zembrzuski ps. „Bury” – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Ludwik Zembrzuski – chirurg, historyk medycyny, pułkownik lekarz Wojska Polskiego
 Mariusz Zembrzuski ps. „Jacek” – prawnik, żołnierz Batalionów Chłopskich
 Mieczysław Zembrzuski – profesor, specjalista teorii spalania
 Wacław Zembrzuski – pedagog i filozof